Neomura — клада, состоящая из двух доменов: Archaea и Eukaryota.

Эта группа была впервые предложена английским биологом Томасом Кавалье-Смитом, название группы в переводе означает «новая клеточная стенка»; название объясняется тем, что группа эволюционировала от Bacteria, и одним из важнейших изменений была замена пептидогликана клеточной стенки другими гликопротеинами, происхождение представителей наддомена от грамположительных бактерий (Firmicutes и Actinobacteria) подтверждается также по результатам сравнительного анализа генов белков семейства HSP90.

Кладограмма 

Кавалир-Смит заявляет: 
Эукариоты и археобактерии образуют кладу neomura и являются сестринскими, как это было убедительно показано по наличию генов с экзонами и интронами у археобактерий и по многочисленным дендрограмам, построенным по результатам секвенирования. Сестринность групп опровергает все теории, заявляющие что эукариоты образовались путём слияния археобактерии и альфа-протеобактерии, которым также не удаётся объяснить многочисленные особенности, которые объединяют эукариот и актиномицетов.

Морфология 
Neomura является очень разнообразной группой, объединяющей в том числе и все многоклеточные формы жизни, а также многих экстремофилов. Но их всех объединяют некоторые молекулярные особенности. У всех представителей клады Neomura наличествуют гистоны, способствующие компактной упаковке хромосом и имеют интроны. У всех используется метионин в качестве инициирующей аминокислоты в ходе биосинтеза белков (у бактерий используется формилметионин). И, все представители клады Neomura имеют несколько типов РНК-полимераз, в то время как у бактерий имеется лишь одна.

См. также 
 Биота (таксономия)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Биота (таксон)